Сен-Канте́н-де-Баро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташовано на відстані ≈500 км на південний захід від Парижа та ≈24 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 846 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1987,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Кантен-де-Барон 
 Сен-Кантен-де-Барон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-де-Барон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Кантен-де-Барон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-де-Барон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-де-Барон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда